Zkratka RSD může označovat:

 relativní směrodatná odchylka (Relative Standard Deviation)
 Říšská bezpečnostní služba (Reichssicherheitsdienst)
 srbský dinár
 RSD-10 Pioněr (SS-20, ) – sovětská balistická raketa středního doletu určená pro jaderné hlavice

Zkratky